Рощинское озеро — гидроним в России:

 Рощинское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Рощинское — озеро в Приозерском районе Ленинградской области.
 Рощинское — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на его берегу стоит Александро-Свирский монастырь (бывш. Свирьлаг).
 Рощинское — озеро в Олонецком районе республики Карелия.